

Медали от Летните олимпийски игри

Медали от Зимните олимпийски игри 

олимпийските игри
Италия